Алекса́ндр Ива́нович Ква́сников (6 декабря 1912, Быково, Быковская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния — 20 ноября 1986, Москва) — советский футболист, вратарь, игрок московских клубов «Динамо» и «Спартак».

Биография 
Динамовский воспитанник. С 1928 года начал, играть в московской футбольной команде «Динамо», провёл в международных матчах в её составе 5 игр, пропустил 2 мяча. В 1932 году выступал за молодёжную сборную команду Москвы, участник матча со сборной клубов Турции в 1936 году.
Был основным вратарем в 1936 году, благодаря своему мастерству весной помог команде завоевать звание первого чемпиона СССР, в том же чемпионате в матче с ЦДКА выступил в качестве полевого игрока, выйдя на замену. Но уже в 1937 году основным вратарем «Динамо» становится Фокин. В 1938 году переходит в клуб «Спартак» (Москва). В 1942 году, во время службы в куйбышевском гарнизоне, стал первым вратарем только что созданного местного клуба «Крылья Советов» и выступал за него несколько месяцев, вплоть до перевода в другой гарнизон..

По окончании карьеры игрока тренировал юношеские команды по футболу и хоккею: «Спартак» (Москва) (1948), ВМС (1949), «Динамо» (Москва) (1952—1975), ВМС (1950—1951). Среди воспитанников — хоккеисты Станислав Петухов, Александр Стриганов, Виктор Шилов, Александр Сакеев, Игорь Тузик, Валерий Гущин, Зинэтула Билялетдинова.

Был первым тренером красногорского «Зенита» по хоккею с мячом.

Его сын Станислав также был хоккейным тренером.

Похоронен на Введенском кладбище (13 уч.).

Достижения 
 Чемпион СССР: 1936 (весна), 1938
 Обладатель Кубка СССР: 1937, 1938
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1936 (осень)

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Спартак» Москва

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Буревестник» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК ВМС Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК ВМС
Тренеры ФК СКЧФ (1946)
Похороненные на Введенском кладбище